Placerias est un genre éteint de grands thérapsides dicynodontes ayant vécu au cours du Trias supérieur (Carnien et Norien), entre  avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord (États-Unis). Une seule espèce est connue, Placerias hesternus, décrit en 1904 par Frederic Augustus Lucas à partir de plusieurs fossiles provenant des formations des régions d'Arizona et de Caroline du Nord.

Placerias appartient à la famille des Stahleckeriidae, taxon lui-même inclut au sein des Kannemeyeriiformes, un clade très diversifié qui comprend les derniers représentants connus des dicynodontes avant leurs extinctions à la fin du Trias d'après les archives fossiles.

Étymologie 
Le nom de genre Placerias provient du grec ancien  « large » et  « corps », pour donner littéralement « corps large », en raison de la taille imposante de l'animal.

Découverte 

Des fossiles de quarante Placerias sont trouvés près de Saint Johns, au sud-est de la Parc national de Petrified Forest dans la formation de Chinle en Arizona. Ce site est devenu connu sous le nom de Placerias Quarry et est découvert en 1930, par Charles Lewis Camp et Samuel Paul Welles de l'Université de Californie à Berkeley. Les caractéristiques sédimentologiques du site indiquent un environnement de dépôt à faible énergie, possiblement une plaine inondable. Les os sont principalement associés à des mudstones et à une couche contenant de nombreux nodules carbonatés. Il est également connu de la , situé en Caroline du Nord.

Description 

En plus d'être l'un des plus grands dicynodontes identifiés à ce jour, Placerias figure parmi l'un des plus grands herbivores du Trias supérieur, avec un grand crâne mesurant  de long, pesant jusqu'à  et disposant d'un cou puissant, des jambes robustes et un corps en forme de tonneau. Il existe des parallèles écologiques et évolutifs possibles avec les hippopotames modernes, passant une grande partie de son temps durant les saisons des pluies à se tremper dans les fleuves et à mâcher la végétation des berges. Rester dans l'eau aurait également donné à Placerias une certaine protection contre les prédateurs terrestres tels que Postosuchus. Placerias aurait utilisé son bec pour couper à travers des branches et des racines épaisses avec deux défenses courtes qui pourraient être utilisées pour se protéger des prédateurs et pour le comportement agonistique.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Kammerer  (2013) montrant le placement de Placerias au sein des Kannemeyeriiformes :

Culture populaire 

Dans la première séquence du documentaire sortie en 1999, Sur la terre des dinosaures, se déroulant durant le Trias supérieur, un troupeau de Placerias se fait attaquer à plusieurs reprises par des Postosuchus, des « rauisuchiens » de grande taille.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Dicynodontia
 Stahleckeriidae

Liens externes 

Dicynodontia
Thérapside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1904